Madou (album), een muziekalbum van de gelijknamige band uit 1982
 Madou (automerk), een historisch Frans automerk
 Madou (band), een Vlaamse band
 Madou (metrostation), een metrostation in Brussel
 Madou (Taiwan), een stad op Taiwan
 Pieter Madou (1755-1804), burgemeester van Oostkamp
 Jean-Baptiste Madou (1796-1877), kunstschilder